Le nom Dorian fut donné à plusieurs cyclones tropicaux.

Atlantique nord 
Il a été utilisé pour des cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique depuis 2013 en replacement de Dean retiré après 2007 :

 Tempête tropicale Dorian (2013), une forte tempête qui a dégénéré en un creux barométrique au milieu de l'océan puis de nouveau en dépression tropicale près des Bahamas avant de se dissiper peu de temps après ;
 Ouragan Dorian de 2019, ayant traversé les Petites Antilles comme tempête tropicale, il est devenu un puissant ouragan de catégorie 5 frappant les Bahamas et le sud-est des États-Unis. À cause de ses effets, le nom Dorian a été retiré des listes futures.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme